Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2023 war ein Snookerturnier, das vom 7. bis zum 10. März 2023 zur Ermittlung eines neuen U18-Europameisters im Dolmen Hotel in Qawra, einem Stadtteil von San Pawl il-Baħar auf Malta, ausgetragen wurde. Sieger wurde Bulcsú Révész aus Ungarn, der im Finale den Engländer Liam Pullen besiegte. Das höchste Break spielte der Lette Andrejs Pripjoks mit 141 Punkten am Stück.

Modus 
Die U18-Europameisterschaft wurde zusammen mit den anderen Herren-Europameisterschaften verschiedener Altersklassen im März 2023 im Dolmen Hotel in Qawra, San Pawl il-Baħar, ausgetragen. Das Turnier startete am 7. März und dauerte vier Tage lang. Das Teilnehmerfeld bestand aus 79 Spielern aus 24 Mitgliedsländern der European Billiards and Snooker Association. Das Turnier startete mit einer Gruppenphase aus 19 Vierer- und einer Dreier-Gruppe. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Aus den Ergebnissen der Gruppenspiele wurde pro Gruppe eine Abschlusstabelle erstellt, deren zwei bestplatzierten Spieler sich für die Finalrunde qualifizierten. Anhand des bisherigen Framedurchschnittes pro Spiel () wurde für die Finalrunde eine Setzliste erstellt, ehe im K.-o.-System der Turniersieger ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die schlechtesten 16 Spieler der Setzliste begannen die Finalrunde vorab in einer ersten Runde, ehe die Sieger dieser Partien in der Runde der letzten 32 auf die übrigen Spieler trafen. Die ersten drei Runden der finalen Phase des Turnieres wurden im Modus Best of 5 Frames gespielt, die übrigen Runden im Modus Best of 7 Frames.

Erste Runde 

|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale 
Der 16-jährige Ungar Bulcsú Révész wurde mit einem 4:3-Finalsieg über den 17-jährigen Engländer Liam Pullen neuer U18-Europameister.

Century Breaks 
Im Laufe des Turnieres spielten drei Spieler ein Century Break:
  Andrejs Pripjoks: 141
  Julian Bojko: 114
  Liam Pullen: 111

Weblinks 
 Turnierhauptseite bei esnooker.pl (englisch)
 Turnier bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2023
U18-Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar